Откры́тый го́род — город, который во время войны, в силу неизбежного захвата и разрушения, провозглашается правительством или руководством страны (или города) необороняемым. Таким образом город объявляет, что он отказывается от любых защитных действий. Агрессор в данном случае не будет штурмовать, бомбить или иначе нападать на город и войдёт в него без боя. Данное действие совершается с целью защиты исторических достопримечательностей и гражданских лиц от возможных деструктивных последствий. Объявление города открытым может рассматриваться как вид тактического отступления.

Статья 25 IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. запрещает любое нападение на открытый город; запрет позже был подтверждён  от 1977 года. Тем не менее во многих случаях последующих войн агрессоры часто не считались со статусом открытого города.

Некоторые примеры объявлений городов открытыми 

 Брюссель в 1914 году (Первая мировая война).
 Реймс в 1914-м (Первая мировая война).
 Осло в 1940 году (Вторая мировая война).
 Брюссель в 1940-м (Вторая мировая война).
 Париж в 1940-м, из которого сбежало французское правительство после того, как стало очевидно, что наличными силами невозможно защитить город.
 Белград в апреле 1941 года. Несмотря на объявление статуса открытого города, подвергся массированным бомбардировкам авианалётов люфтваффе.
 Пенанг в декабре 1941-го, после того как британцы сдали Сингапур.
 Манила в 1942 году, которую оставили американские вооружённые силы, потому что они не могли защитить город против неожиданного японского вторжения.
 Рим 14 августа 1943 года, который итальянские войска объявили в одностороннем порядке открытым городом, чтобы избежать разрушений. Впоследствии англо-американские войска вошли в Рим в июне 1944 года, и отступающие немецкие силы также объявили Флоренцию и Кьети «открытыми городами».
 Афины 11 октября 1944 года были объявлены немцами открытым городом.
 Фленсбург 4 мая 1945 года, который германский рейхспрезидент Карл Дёниц объявил открытым городом.
 Загреб 9 мая 1945 года, который лидер усташей и поглавник Хорватии Анте Павелич перед лицом превосходящих сил НОАЮ объявил открытым городом.
 Танжер, который генералиссимус Франсиско Франко 11 октября 1945 года перед выводом испанских оккупационных войск объявил открытым городом.
 Мелитополь был объявлен открытым городом 25 февраля 2022 года мэром города Иваном Фёдоровым.

Примечания

См. также 
 Рим, открытый город
 Закрытое административно-территориальное образование
 Laws of war

Ссылки 
 

Международное гуманитарное право
Вторая мировая война